Chanteloup (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Chanteloup (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Chanteloup (Ille-et-Vilaine) – francuska gmina w regionie Bretania
 Chanteloup (Deux-Sèvres) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes